Альсира (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 110,40 км². Население — 44 758 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

География 
Альсира расположена в провинции Валенсия на левом берегу реки Хукар. Город окружают долины Мурта и Касэлья. 

Климат Альсиры — типичный средиземноморский с тёплыми засушливым летом и дождливой осенью.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии